Михаи́л Ю́рьев:
 Юрьев, Михаил Афанасьевич (1911—1994) — организатор советской промышленности, Герой Социалистического Труда.
 Юрьев, Михаил Зиновьевич (1959—2019) — российский политик, депутат Государственной Думы второго созыва.
 Юрьев, Михаил Макарович (1918—1994) — советский офицер, подполковник, Герой Советского Союза.
 Юрьев, Михаил Сергеевич (род. 1981) — казахстанский хоккеист, нападающий.
 Юрьев, Михаил Филиппович (фельдблит, 1918—1990) — советский востоковед-синолог, доктор наук, профессор.
 Юрьев, Михаил Юрьевич (род. 1967) — советский и российский хоккеист с мячом, тренер.